Andronico – nome proprio di persona italiano maschile
Andronico I Comneno – imperatore bizantino
Andronico di Rodi – filosofo greco antico
Andronico di Pannonia – componente della prima comunità cristiana
Andronico di Alessandria – papa della Chiesa copta
Livio Andronìco – poeta, drammaturgo e attore teatrale romano
Alfio Andronico – matematico e informatico italiano
Enzo Andronico – attore, doppiatore e comico italiano
Andronico – opera lirica di Saverio Mercadante su libretto di Giovanni Kreglianovich